Pozsonyi béke (1262) IV. Béla magyar király és V. István ifjabb király között az ország megosztásáról
Pozsonyi béke (1271) V. István magyar és II. Ottokár cseh király között
Pozsonyi béke (1337) (1337. szeptember 11.) Károly Róbert és II. Albert osztrák herceg között a Muraköz visszaadásáról
Pozsonyi béke (1491) II. Ulászló és Miksa között a magyar királyi címről
Pozsonyi béke (1626) Bethlen Gábor és II. Ferdinánd között 
Pozsonyi béke (1805) (1805. december 26.) a Napóleon ellen létrejött harmadik koalíciónak az austerlitzi csata után Franciaországgal és Ausztriával között megkötött különbékéje.